Aleksandr Zaïtsev (en ) est le nom de plusieurs personnalités :

 Aleksandr Andreïevitch Zaïtsev (1911–1965), pilote d'avion russe et héros de l'Union soviétique ;
 Aleksandr Guennadievitch Zaïtsev (né en 1952), patineur artistique russe ;
 Aleksandr Leonidovitch Zaïtsev (1945-2021), astronome russe ;
 Aleksandr Mikhaïlovitch Zaïtsev (1841–1910), chimiste russe à qui l'on doit la règle de Zaïtsev ;
 Aleksandr Nikolaïevitch Zaïtsev (1935–1971), grand-maître russe du jeu d'échecs ;
 Aleksandr Zaïtsev, cycliste russe.